Filónoe o Philonoe (en griego, Φιλονόη) puede referirse a:
 Filónoe (hija de Tindáreo), princesa espartana en la mitología griega, hija del rey Tindáreo y de Leda.
 Filónoe (hija de Yóbates), princesa en la mitología griega, hija del rey licio Yóbates que se casó con Belerofonte.